Народни комитет може да се односи на:

 Општи народни комитет, централни извршни орган у Либијској Џамахирији;
 Ресорни општи народни комитети, нецентрални извршни органи у Либијској Џамахирији;
 Општински народни комитети, централни извршни органи у општинама (шабијама) у Либијској Џамахирији;
 Ресорни општински народни комитети, нецентрални извршни органи у општинама у Либијској Џамахирији;
 Народни комитети основних народних конгреса, некадашњи непосредни извршни органи у Либијској Џамахирији.